Pancho Córdova (1916-1990) : acteur mexicain ;
 Francisco Córdova (né en 1944) : joueur portoricain de basket-ball ;
 Francisco Córdova (né en 1972) : lanceur mexicain de baseball.